Стиракс ():
 Стиракс — род деревьев или кустарников семейства Стираксовые. Из Стиракса бензойного получают ароматную бензойную смолу (росный ладан).
 Стиракс — ароматная смола, получаемая из Ликвидамбара смолоносного (рода Ликвидамбар, семейства Алтингиевые).
 Styrax Westwood, 1875 — синоним рода жуков-чернотелок Strongylium.